Асебедо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 50,30 км². Население — 264 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона